Colonia Suiza puede ser utilizado para referirse a las siguientes localidades:
Colonia Suiza, localidad del Departamento Bariloche, Río Negro, Argentina.
Colonia Suiza, localidad del Departamento de Colonia, Uruguay, cuyo nombre oficial es Nueva Helvecia.